Еврейское кладбище в Хеннене () — кладбище в районе Хеннен города Изерлон, расположенное на улице Waldemay; содержит восемь надгробных камней и является охраняемым памятником.

См. также 
 Еврейское кладбище в Изерлоне
 Еврейское кладбище в Леддеркене

Примечания

Литература 
 Hartmut Stratmann, Günter Birkmann: Jüdische Friedhöfe in Westfalen und Lippe, Düsseldorf 1987, 197 S.: S. 101.

Ссылки 
 

Здания и сооружения Изерлона
Достопримечательности Изерлона
Еврейские кладбища Северного Рейна-Вестфалии